Mittelsbach ist ein Gewässername:
 Mittelsbach (Eyach), linker Zufluss der Eyach (zum Neckar) an der Weilerkirche von Owingen, Stadt Haigerloch, Zollernalbkreis, Baden-Württemberg
 Mittelsbach (Lasterbach), linker Zufluss des Lasterbachs vor Elsoff, Westerwaldkreis, Rheinland-Pfalz

Siehe auch:
 Mittelbach